Love Hina это манга-серия написанная и проиллюстрированная Кэном Акамацу. Эта серия первоначально сериализовалась в Weekly Shonen Magazine, с премьерного выпуска 21 октября 1998 (1998 №47) и выпускалась еженедельно до завершающей 123-й главы 31 октября 2001 (2001 No48). Главы были собраны и изданы Kodansha в 14 танкобонах. Первые 11 томов разошлись свыше 6 млн. экземпляров в Японии. Позже манга была выпущена в частично-цветном формате, известная как "ＩＲＯ－ＨＩＮＡ　ｖｅｒｓｉｏｎ" (буквально "версия Цветная－Hina") соответственно прибавив в цене. Kodansha также выпустила двуязычное (English and Japanese) издание под лейблом «Kodansha Bilingual Comics», с английским переводом, предоставленным Giles Murray. Всего восемь томов были изданы в двуязычном формате. Kodansha прекратила публикацию двуязычной версии в 2001 году.

Эта серия лицензированна на Английском языке в Северной Америке и Великобритании компанией Tokyopop, которая выпустила 14 томов между 7 мая 2002 и 16 сентября 2003. Кроме того, лицензия на одноязычную Английскую версию есть в Сингапуре у Chuang Yi и издания на региональных языках существуют во Франции и Квебеке от Pika Édition, в Испании от Glénat, в Сингапуре от Chuang Yi, в Бразилии от Editora JBC, в Мексике от Grupo Editorial Vid, в Польше от Waneko, в Греции от Compupress, в Германии от Egmont Manga & Anime, в Швеции от Bonnier Carlsen, и в Норвегии от Schibsted Forlagene.

Сериализация в Weekly Shonen Magazine 
При издании в танкобоны, изменялись как названия некоторых глав, так и названия и реплики внутри самих глав. Причем каждое издательство могло их менять и в последующих переизданиях.

Изменения при издании последнего тома

Анализ частоты

Список томов

ラブひな IRO-HINA version

Западные версии 
Американская версия (Английский)

Американская версия названия «ラブひな» -  «Love Hina».
Размер 128мм × 189мм, как и у большинства книг в Японии. Цена в США 9.99$, что в три раза дороже, чем в Японии.

Немецкая версия (на немецком языке)

Немецкий вариант названия «ラブひな» - «LoVe HiNa». 
Размер 115мм × 180мм, книга похожа по размеру на Японскую. Цена 5.00 EUR, что немного больше чем в Японии.

Французский вариант (на французском)

Французский вариант названия «ラブひな» - «LoVe HiNa». 
Размер 120мм × 180мм книги немного больше, чем Японской.

Итальянская версия (на итальянском языке)

Итальянская версия названия «ラブひな» - «Love Hina». 
Размер 113мм × 172мм, книга похожа по размеру на Японскую. Цена 3,90 евро, что немного выше, чем в Японии.

Версия Бразилии (на португальском)

Бразильские версия названия «ラブひな» -  «LOVE HINA». 
Размер 116мм × 178мм, книга похожа по размеру на Японскую. Цена 3,50 R$ (Реал Мадрид), что ниже, чем в Японии, но ухудшено качества и количество страниц.

Примечания

Ссылки 
 

Love Hina
Love Hina